O termo Wonderland pode se referir aos seguintes artigos:

Cinema e televisão 
 Wonderland, filme de 2003.
 Wonderland, série de 2000.

Música 
 Wonderland, banda portuguesa.
 Wonderland, álbum de The Charlatans.
 Wonderland, álbum de Erasure.
 Wonderland, álbum de McFly.
The Wonderland Tour 2005, DVD da turnê de McFly.
 "Wonderland", canção de Natalia Kills.
 Wonderland Music Company, uma gravadora de música, parte do Disney Music Group.
 Wonderland, EP de Jessica Jung.
 Wonderland, álbum de Eme 15.

Transportes 
 Wonderland, uma das estações do Metro de Boston, EUA. 

Desambiguações de música
Desambiguações de cinema